Por Reduán, transliteración del árabe Ridwan, puede entenderse

Reduán (río), río, estuario y puerto en la isla de Pinar del Río, al oeste de Cuba.
Ridwan, nombre árabe de diversos personajes históricos y literarios.